Пчело́в — фамилия, имеющая русскую лексическую основу, распространена в основном среди народов Поволжья: чувашей, мордвы, удмуртов.

Известные носители 
 Пчелов, Геннадий Алексеевич (род. 1937) — российский аграрий и политик.
 Пчелов, Евгений Владимирович (род. 1971) — российский историк, генеалог и геральдист, источниковед.